Трешњица може бити: 
 Трешњица, деминутив речи трешња, а може се односити на:
 Трешњица (Котор), насеље у општини Котор
 Трешњица (Љубовија) (Горња Трешњица), насеље у општини Љубовија
 Трешњица (Мали Зворник) (Доња Трешњица), насеље у општини Мали Зворник

или
 Трешњица (тврђава), тврђава у западној Србији
 Трешњица (река), речица у западној Србији
 Специјални резерват природе Клисура реке Трешњице, Србија
 Трешњица (стадион), стадион ФК Зета у Голубовцима
 Трешњица (брдо код Ужица), брдо код Ужица, на коме је вођена битка 1941. године
 Трешњица (брдо код Сарајева), брдо код Сарајева, у Сарајевском пољу (836 m нмв)